Salto de Pirapora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salto de Pirapora (ort), São Paulo, 
 Salto de Pirapora (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar